Marie-Louise est un nom propre ou commun désignant notamment :

Prénom

Marie-Louise est un prénom féminin français, fêté le 7 mai.

Variantes
 Diminutif : Marilou.

Personnalités portant ce prénom

Membres de familles royales 
 L'impératrice des Français Marie-Louise d'Autriche (1791-1847) ;
 Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine-Este (1787-1816) ;
 ;
 Marie-Louise d'Espagne (1745-1792) ;
 ;
 Marie-Louise de Bourbon-Parme (1751-1819) ;
 Marie-Louise de Bourbon-Parme (1802-1857) ;
 Marie-Louise de Bourbon-Parme (1870-1899) ;
 Marie-Louise de Bulgarie (1933-) ;
 Marie-Louise d'Étrurie (1782-1824) ;
 Marie-Louise de France (1728-1733), fille de Louis XV ;
 Marie Louise de Mantoue (1611-1667) (appelée aussi Marie Louise de Gonzague-Nevers) ;
 ;
 Marie-Louise d'Orléans (1662-1689) ;
 Marie-Louise-Élisabeth d'Orléans (1695-1719) ;
 Marie-Louise d'Orléans (1896–1973) ; 
 ;
 Marie-Louise Gabrielle de Savoie (1688-1714) ;
 Marie-Louise de Savoie-Carignan (1749-1792) ;
 Marie-Louise Coidavid (1778-1851), reine d'Haïti.

Autres personnalités 
 Marie-Louise Damien (1889-1978), chanteuse et actrice française
 Marie-Louise Dissard, alias "Françoise", (1881-1957), résistante française
 Marie-Louise Fischer (1922-2005), écrivaine allemande
 Marie-Louise Fort (1950-), femme politique française
 Marie-Louise von Franz (1915-1998), psychologue suisse
 Marie-Louise Gay (1952-), écrivaine et une illustratrice québécoise
 Marie-Louise Giraud (1903-1943), avorteuse française
 Marie-Louise Girod (1915-2014), organiste française
 Marie-Louise Grobert (1896-1966), écrivaine de langue française
 Marie-Louise Haumont (1919-2012), romancière belge
 Marie-Louise Jaÿ (1838-1925), créatrice de La Jaÿsinia, jardin botanique alpin de Samoëns
Marie-Louise Le Manac’h dite Lady Mond (1869-1949), mécène française
 Marie-Louise de Lamoignon (1763-1825), religieuse française, fondatrice de l'Ordre des Sœurs de la Charité de Saint-Louis
 Marie-Louise Loubet (née Marie Louise Picard) (1849-1938)
 Marie-Louise Meilleur (1880-1998), québécoise, doyenne de l'humanité entre le  et le 
 Marie Louise Mignot, dite  Denis, (1712-1790), nièce et compagne de Voltaire
 Marie-Louise O'Murphy (1737-1814), aventurière d'origine irlandaise, maîtresse de Louis XV
 Marie-Louise-Françoise de Pont-Wullyamoz née Louise Burnand (1751-1814), écrivaine et poétesse suisse
 Marie-Louise Rochebillard (1860-1936), syndicaliste lyonnaise
 Marie Louise Sacci (1760-1794), en italien Maria Luisa Cicci, dite aussi Maria Luigia, Erminia Tindaride, femme de lettres et poétesse italienne
 Marie-Louise Sjoestedt-Jonval (1900-1940), celtisante et linguiste française
 Marie-Louise de La Tour d'Auvergne (1725-1793), française, descendante de la famille de Rohan
 Marie-Louise Trichet (1664-1729), religieuse française, fondatrice de l'ordre des Filles de la Sagesse

Arts et lettres 
 Portrait de Madame Marie-Louise Trudaine (1791-1792), tableau inachevé de Jacques-Louis David
 Marie-Louise, film allemand de 1944, réalisé par Leopold Lindtberg
 Marie-Louise ou la Permission, film français écrit et réalisé par Manuel Flèche, sorti en 1995.

Chansons

Toponyme 
 Île Marie Louise, île des Seychelles

Autres 
 La Marie-Louise,  barquette de pêche construite en 1899 et classée Monument historique.

Nom commun

Histoire 
 Marie-Louise (nom masculin), nom donné aux conscrits appelés par anticipation en 1813, par décret de l'impératrice des Français Marie-Louise d'Autriche.

Encadrement 
 marie-louise (nom féminin), sorte de cadre simple qui se place entre une peinture et le cadre proprement dit.

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom français